Common Sense, auch Commonsense, (dt. wörtlich ‚gemeinsamer Sinn, Verstand‘) steht für:

 Gemeinschaftsgefühl, Empfinden der Verbundenheit zu Mitmenschen
 Gemeinsinn (Gemeinwohl), Bereitschaft, sich für das Gemeinwohl einzusetzen
 Gesunder Menschenverstand, allgemein geteilter Verstand des Menschen
 Gemeinsinn (innerer Sinn)

Common Sense ist der Titel folgender Werke:

 Common Sense (Almanach), Werk der Buchkunst
 Common Sense (Pamphlet), Pamphlet von Thomas Paine, 1776

Siehe auch:

 Allgemeinbildung
 Common-Sense-Philosophie